Darms ist Familienname folgender Personen:

 Flurin Darms (1918–2009), Schweizer Geistlicher und Autor
 Georges Darms (* 1946), Schweizer Indogermanist und Romanist